

Sigle 
 Object-oriented programming – programmazione orientata agli oggetti
 Out of print – fuori stampa
 Over Optimization – Eccessiva Ottimizzazione SEO (Ottimizzazione per i Motori di Ricerca)

Sport 
 Alley-oop – spettacolare azione di gioco della pallacanestro